Анастаси́я Кири́лловна Ле́щенко (, с. Грунь Зиньковского уезда Полтавской губернии (сейчас:  Сумской области) — , Киев) — советский учёный, селекционер сои.

Окончила в Полтаве сельскохозяйственный техникум, затем институт (1927) и аспирантуру. Несколько лет работала там же.

С 1929 года — научный сотрудник, зав. отделом селекции и семеноводства Кубанской опытной станции ВНИИ сои и клещевины. С 1932 года — на Харьковской селекционной станции, затем (1937) — в НИИ зернового хозяйства и зернобобовых культур (Орёл); с 1946 года — заведующая отделом селекции ВНИИ сои.

С 1949 года — заведующая лабораторией селекции сои Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции.

С 1983 года — на пенсии.

Автор и соавтор 27 сортов сои (в том числе Ланка, Белоснежка, Веселка, Кировоградская 4, Киевская 48, Терезинская 24, Херсонская 2) и сорта чины Кубанская 492.

Книги:
 Соя [Текст] / А. К. Лещенко, Б. В. Касаткин, М. И. Хотулев ; М-во сельского хозяйства СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сои и клещевины. — : Сельхозгиз, 1948 (тип. «Кр. пролетарий»). — 272 с. : ил.; 19 см.
 Соя : (Генетика, селекция, семеноводство) / А. К. Лещенко, В. И. Сичкарь, В. Г. Михайлов, В. Ф. Марьюшкин; [Отв. ред. П. К. Шкварников]; АН УССР, Ин-т молекуляр. биологии и генетики. — : Наук. думка, 1987. — 255 с. : ил.; 22 см; ISBN (В пер.)
 Культура сої на Україні [Текст] : научное издание / А. К. Лещенко. — : Вид-во Української академії с.-г. наук, 1962. — 325 с.
 Соя [Текст] : научное издание / А. К. Лещенко, А. О. Бабич. — : Урожай, 1977. — 104 с.
 Культура сои [Текст] : (Происхождение, распространение, основные ботан. и биол. особенности). — : Наукова думка, 1978. — 236 с. : ил.; 20 см.
 Селекция, семеноведение и семеноводство сои / А. К. Лещенко, В. Г. Михайлов, В. И. Сичкарь. — : Урожай, 1985. — 118 с.; 20 см.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный агроном Украинской ССР (10.11.1964). Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью Мичурина, 5 медалями ВДНХ (золотая, серебряная и три бронзовых).

Источники 
 Федоровський М. Т., Іванченко М. І. До шістдесятиріччя Анастасії Кирилівни Лещенко // ВСГН. 1966. № 12;
 Медведєва Л. Р. Праця вченого (до 100-річчя з дня народж. селекціонера Анастасії Кирилівни Лещенко) // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2006. № 4;
 Самородов В. М. Авторка нових сортів сої // Зоря Полтавщини. 2006, 5 трав.
 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=54510
 https://sites.google.com/site/literaturnakartaostapavisni/poezia/fotografiie-ne-movcat-lesenko
 Prominent Personalities in the USSR. Scarecrow Press, 1968

Селекционеры сои